Дискографія Інни складається з двох студійних альбомів, двох мініальбомів, семи синглів та дев'яти відеокліпів.

Альбоми

Сингли

Інші пісні 

*Very Hot — французьке видання альбому «Hot».

Музичні відео

Примітки 

Inna
Інна